La palabra Roseta hace referencia, habitualmente, a una disposición peculiar de hojas. Otros usos de la misma son los siguientes:
Roseta de deformación.
Roseta Mijares Ballester.
Roseta (decoración), motivo decorativo en forma de pequeña flor.
Roseta (heráldica), estrella de seis puntas que vale por una pequeña rosa de espuela.
Roseta (revista).
Roseta (informática y telecomunicaciones).
 Rosetas, otro nombre para Palomitas de maíz
 El nombre común de la planta '''Taraxacum officinale
 Roseta, decorado que suelen tener los instrumentos de cuerda pulsada en torno a la boca. 
A veces, se habla, de Piedra Roseta o Piedra de Roseta'', cuando en realidad debe de hablarse de Piedra de Rosetta.

de:Rosette
en:Rosette
fr:Rosette
hr:Rosette
it:Rosette
pl:Rosette
uk:Розетка